Бендик () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бендик, Джо (род. 1989) — американский футболист, вратарь.
 Бендик, Мартин (род. 1993) — словацкий горнолыжник, участник зимних Олимпийских игр 2014 года.